Villel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villel de Mesa (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Villel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villel (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar